Personen
 Moore Marriott (1885-1949), Brits acteur
 Steve Marriott (1947-1991), Brits gitarist en zanger

 Overig
 Marriott International, Amerikaanse hotelketen
 Marriott-Slaterville, plaats in de Amerikaanse staat Utah
 Marriott St Pierre Golf, een golfclub in Wales
 Marriott World Trade Center, een voormalig Marriott-hotel in de stad New York